Такмичење у трчању на 800 метара у мушкој конкуренцији на на 20. Европском првенству у атлетици за јуниоре 2009. у Новом Саду одржано је 24., 25. и 26. јула 2009. на Стадиону Карађорђе.

Титулу освојену у Хенгело 2007, није бранио Робин Шембера из Немачке јер је прешао у млађе сениоре.

Земље учеснице 
Учествовало је 34 такмичара из 20 земаља.

  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (3)
  (2)
  (1)
  (3)
  (2)

Освајачи медаља

Сатница

Рекорди

Резултати

Квалификације 

Квалификације су одржане 24. јула. Такмичари су били подељени у 5 група. У полуфинале су се пласирала прва 4 из сваке групе (КВ) и 4 на основу резултата (кв).
Почетак такмичења: група 1 у 10:55, група 2 у 11:01, група 3 у 11:07, група 4 у 11:13, група 5 у 11:19.

Полуфинале 
Полуфинале је одржано 25. јула 2009. године. Такмичари су били подељени у 3 групе. У полуфинале су се пласирала прва 2 из сваке групе (КВ) и 2 на основу резултата (кв).
Почетак такмичења: група 1 у 16:05, група 2 у 16:11, група 3 у 16:17.

Финале 
Финале је одржано 26. јула 2009. године. 
Почетак такмичења: у 16:25.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати 2009. (стране од 387 до 403)

Европско првенство у атлетици за јуниоре 2009.
Трка на 800 метара на Европском првенству у атлетици за јуниоре